Евгений Михайлович Ляхович (, , СССР — , , Россия) — советский и российский инженер, разработчик первой в мире серийной БЭВМ на интегральных микросхемах — авиационной бортовой цифровой вычислительной машины «Гном», широко используемой в авиационной промышленности.

Биография 
Родился  в Севастополе в семье военнослужащего — моряка крейсера «Червона Украина». Со школьных лет увлекался радиотехникой. Обладал редкой памятью. Беглого взгляда на сложную принципиальную схему незнакомого ранее устройства было достаточно, чтобы воспроизвести со 100 % точностью не только связи, но и типы и номиналы всех элементов.

В августе 1949 года после окончания Ленинградского техникума Авиационного Приборостроения начал работать на заводе «Новатор» и уже в 1950 году в должности инженера выполнял обязанности Старшего Представителя завода.

В феврале 1952 года, за успехи в работе, рекомендован к зачислению на очное отделение радиотехнического факультета ЛИАП, который окончил с отличием в декабре 1953 года, и был оставлен в аспирантуре, но по семейным обстоятельствам был вынужден поступить на работу в должности ведущего инженера-конструктора в ОКБ на разработку экспериментальной транзисторной РЛС. Вскоре стал начальником лаборатории.

В 1960 году в лаборатории под его руководством была создана первая в СССР интегральная твёрдая схема универсального логического элемента 2НЕ-ИЛИ (автор Л. И. Реймеров). На её основе были собраны различные узлы цифровых блоков. Это стало началом открытия целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по решению схемотехнических, технологических и конструкторских задач создания интегральных твёрдых схем, микроэлектронных модулей, узлов и блоков бортовых микроэлектронных систем. По его инициативе создан технологический участок по выпуску твёрдых схем (элемент Реймерова).

Весной 1961 года начался выпуск твёрдой схемы (элемент Реймерова) под именем ТС-233 в дальнейшем Р12-2 и Р12-5 на серийном заводе РПЗ в Риге и продолжался более 30 лет с военной приёмкой (серии 102 и 103).

Последующие годы были посвящены разработке серии бортовых ЭВМ «Гном».

Наилучшие технические характеристики были достигнуты в образце «Гном-А».

«Гном-А» — высоконадежная бортовая ЭВМ с поузловым и частично поэлементным резервированием. Система автоматического поиска, индикации, запоминания и устранения неисправностей обеспечивала практически безотказную работу в полётах, что подтверждено 25 летней эксплуатацией на больших парках самолётов АН-22 (несколько десятков) и ИЛ-76 (около 1000).

Как выяснилось позднее, БЦВМ «Гном-А» оказалась первой в мире серийной БЭВМ на интегральных микросхемах.

В 1982 году был переведён в должность начальника НИО на разработку имитаторов РЛС для комплексов самолётных тренажёров на основе компьютерных технологий.

С 1992 года по 1996 год работал в Научно-исследовательском предприятии гиперзвуковых систем (НИПГС) холдинговой компании «Ленинец» над созданием одноступенчатого аэро-космического самолёта «Аякс» под руководством Владимира Львовича Фрайштадта в должности Главного инженера и заместителя Генерального директора по экономике.

Подводя итог своей трудовой деятельности, Е. М. Ляхович сказал: «Весь мой трудовой стаж был отдан Холдинговой Компании „Ленинец“ — это в итоге 45 лет и из них 30 в звании Главный Конструктор».

В 2019 году выпустил книгу «Я из времени первых», описывающую историю развития советской радиоэлектронной промышленности.

Награды 
 Золотая медаль на выставке ВДНХ в 1963 г. за модули «Квант», как первые в СССР гибридные интегральные схемы.
 Орден «Красного Знамени» в 1974 г. за разработку БЭВМ «Гном».
 Государственная премия в составе разработчиков системы «Купол» в 1975 г.

Источники 
 
 Авторское свидетельство № 24864 от 8 марта 1962 г. Л. И. Реймерова «Твёрдые логические переключающие схемы „НЕ-ИЛИ“ на монокристаллах полупроводника»
 
 
 Шнырин В. Я. «Гном-А» — первая в мире серийная БЭВМ, созданная в СССР на серийных интегральных схемах собственной разработки". Материалы V Международной конференции «Развитие вычислительной техники в России, странах бывшего СССР и СЭВ» (SORuCom-2020) (6-7 октября 2020 г. Москва), стр. 352—359.